Das Brisbane International 2013 war ein Tennisturnier, das vom 31. Dezember 2012 bis zum 6. Januar 2013 in Brisbane stattfand. Es war Teil der ATP World Tour 2013 und wurde im Freien auf Hartplatz ausgetragen. In der gleichen Woche wurden in Doha die Qatar ExxonMobil Open sowie in Chennai die Aircel Chennai Open gespielt, die genau wie das Brisbane International zur Kategorie ATP World Tour 250 zählten. In Brisbane fand zudem parallel das Damenturnier der WTA Tour 2013 statt.

Der letztjährige Sieger Andy Murray konnte seinen Titel souverän verteidigen. Er siegte im Finale gegen den Bulgaren Grigor Dimitrow in zwei Sätzen und sicherte sich damit seinen 25. Karrieretitel. Im Doppel gewannen Max Mirny und Daniel Nestor das Turnier im letzten Jahr. In diesem Jahr konnten Marcelo Melo und Tommy Robredo den Titel einfahren. Sie schlugen im Finale das topgesetzte Duo Eric Butorac und Paul Hanley in drei Sätzen. Für die beiden war es der erste gemeinsame Titel auf der ATP World Tour.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 28 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren.

Qualifikation 
Die Qualifikation für das Brisbane International 2013 fand vom 29. bis zum 31. Dezember 2012 statt. Ausgespielt wurden vier Qualifikantenplätze, die zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers berechtigten.

Folgende Spieler haben die Qualifikation überstanden und spielten im Hauptfeld des Turniers:

Preisgelder und Weltranglistenpunkte 
Bei den Brisbane International 2013 wurden die folgenden Preisgelder und Weltranglistenpunkte für das Erreichen der jeweiligen Runde ausgezahlt bzw. gutgeschrieben. Spieler, die aus der Qualifikation in das Hauptfeld eintraten, erhielten die angegebenen Qualifikationspunkte zusätzlich zu denen für das Erreichen der jeweiligen Runde. Ansonsten sind die Beträge nicht kumulativ zu verstehen. Die Beträge für den Doppelbewerb galten je Spieler.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Offizielle Website des Turniers
 Turnierplan Einzel auf der ATP Website (PDF; 39 kB)
 Turnierplan Doppel auf der ATP Website (PDF; 38 kB)

ATP World Tour 2013
Tennisturnier in Brisbane